Comesoma är ett släkte av rundmaskar. Comesoma ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Comesoma